Aktau (ryska: Актау) är en ort i Kazakstan.   Den ligger i oblystet Qaraghandy, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Astana. Aktau ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aktau är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Aktau. Runt Aktau är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Aktau är det största samhället i trakten. Trakten runt Aktau består i huvudsak av gräsmarker.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Qaraghandy (provins)